Sirène-Klasse ist die Bezeichnung mehrerer französischer U-Boot-Klassen:

 die erste Sirène-Klasse wurde zwischen 1900 und 1901 gebaut, siehe Sirène-Klasse (1901)
 die zweite Sirène-Klasse wurde ab 1923 gebaut, siehe Sirène-Klasse (1925)